Ferdinand Keller (archeolog) – szwajcarski archeolog
 Ferdinand Keller (piłkarz) – niemiecki piłkarz
 Ferdinand Keller (malarz) – niemiecki malarz